«Why Don’t We Just Dance» («Почему бы нам просто не танцевать») — песня американского кантри-певца Джоша Тёрнера. Она вышла 12 августа 2009 года в качестве лид-сингла с четвёртого студийного альбома Haywire на лейбле MCA Nashville. Сингл стал третьим чарттоппером в кантри-чарте США и первым с 2006 года. Видео было снято кинокомпанией Deaton-Flanigen Productions и получило 39-е место в списке GAC's Top 50 Videos of the Year.

Отзывы 
«Why Don’t We Just Dance» получил в основном положительные отзывы критиков. Джули Танки из Engine 145 высоко оценил песню, охарактеризовав её как «три минуты эскапистского веселья, а очаровательное выступление Тёрнера на треке является ещё одним доказательством того, что он один из самых талантливых молодых звёзд кантри; величайший вокальный поворот в его карьере, но это все равно приятно слушать». Она также провела сравнения с синглом Нила МакКоя 1995 года «They’re Playin 'Our Song» и синглом Тёрнера 2007 года «Firecracker». Бобби Пикок из Roughstock дал положительный отзыв, назвав песню «шагом в правильном направлении». Он написал, что выступление Тернера «напоминает обольстительный кураж Конвея Твитти», и похвалил продакшен за «заразительный, синкопированный ритм и запоминающуюся мелодию, которая довольно эффективно демонстрирует более глубокую часть диапазона Джоша». Кевин Дж. Койн из Country Universe дал песне рейтинг B. Хотя он отметил, что «Тёрнер очарователен, как всегда» и добавил, что «ему не удается успевать в ритме, когда он отбрасывает тексты», и сказал, что песня «примерно такая же глубокая, как ливень в Вегасе».

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было снято кинокомпанией Deaton-Flanigen Productions, а премьера прошла 5 октября 2009 года на GAC's Monday Music Mania и 8 октября 2009 года на CMT. Тёрнер показан внутри дома, наблюдая за парой (которую играет реальная пара Кьяран Маккарти и Эшли Андерсон), танцующими в гостиной. На протяжении всего видео пара меняет одежду и танцевальные стили, демонстрируя разные десятилетия, начиная с 1950-х годов и до наших дней. Согласно журналу Country Weekly, Тёрнер был «в восторге от того, что обнаружил, что ему не придётся играть какую-либо роль» в видео. Видео получило 39-е место в списке GAC's Top 50 Videos of the Year.

Чарты 
«Why Don’t We Just Dance» дебютировал на 57 строчке в американском чарте Billboard Hot Country Songs за неделю с 5 сентября 2009 года. На неделе, закончившейся 28 ноября 2009 года, он также дебютировал на № 99 в Billboard Hot 100. В январе 2010 года он стал его первым синглом в десятке лучших Top 10 впервые с тех пор, как сингл «Firecracker» занял 2 место в 2007 году. На неделе чарта 20 февраля 2010 года он стал его третьей песней номер один и первым с октября 2006 года после «Would You Go with Me». Песня четыре недели подряд  возглавляла чарт. Он также дебютировал на 97-й строчке в чарте Canadian Hot 100 за неделю от 20 февраля 2010 года.

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Американские кантри-песни
Синглы MCA Records
Синглы Universal Music Group
Песни 2009 года